Прва лига СР Југославије у сезони 1993/94. је било друго такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 20 клубова.

Најбољи стрелац првенства је био Саво Милошевић (Партизан), који је постигао 21 гол.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1993/94

Јесен

IА 

Бонус бодови
 13: Партизан (7 за 1. место, 6 за освајање 27-29 бодова)
 11: Црвена звезда (6 за 2. место, 5 за освајање 24-26 бодова)
 10: Војводина (5 за 3. место, 5 за освајање 24-26 бодова)
 8: Земун (5 за 3. место, 3 за освајање 18-20 бодова)
 7: Пролетер (4 за 5. место, 3 за освајање 18-20 бодова)
 7: Будућност (4 за 6. место, 3 за освајање 18-20 бодова)

IБ 

Бонус бодови
 7: ОФК Београд (3 за 1. место, 4 за освојених 21-23 бодова)
 6: Спартак Суботица (2 за 2. место, 4 за освојених 21-23 бодова)
 4: Раднички Југопетрол (1 за 3. место, 3 за освојених 18-20 бодова)
 4: Бечеј (1 за 4. место, 3 за освојених 18-20 бодова)

Пролеће

IА

Резултати

IБ

Коначна табела 

Поз. = Позиција; Бод. = Бодова освојених у пролећном делу IА и IБ лиге; Бонус бод. = Бонус бодови добијени у јесењем делу IА и IБ лиге;

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1993/94 на rsssf.com

С
Сезона 1993/94. у југословенском фудбалу